

Persone 

 Aldo Spagnoli (1906-1992) – pubblicitario italiano, figlio dell'imprenditrice Luisa
 Antonio Spagnoli (1953) – ex rugbista a 15 italiano
 Battista Spagnoli (1448-1516) – poeta e religioso italiano
 Fabio Spagnoli (1970) – ex cestista italiano
 Giuseppe Spagnoli – pianista e compositore italiano
 Guido Spagnoli (1896-1963) – compositore italiano, maestro di contrappunto
 Jacques Spagnoli (1914-2002) – calciatore svizzero
 Leonetto Spagnoli (1920-2001) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
 Lino Spagnoli (1927-1986) – imprenditore, pilota motonautico e dirigente sportivo italiano
 Luisa Spagnoli (1877-1935) – imprenditrice italiana
 Marco Spagnoli (1970) – critico cinematografico, giornalista, regista, e sceneggiatore italiano
 Mario Spagnoli (1900-1977) è stato un imprenditore italiano
 Nicoletta Spagnoli (1955) – imprenditrice italiana del Gruppo Spagnoli
 Pietro Spagnoli (1964) – baritono italiano
 Renato Spagnoli (1928-2019) – artista italiano
 Ugo Spagnoli (1926-2012) – avvocato, docente e politico italiano
 Veronica Spagnoli (1996) – calciatrice italiana, centrocampista

Pagine correlate 
 Spagnolo
 Spagnola